PNEC est un acronyme pouvant signifier : 
 Predicted No Effect Concentration, valeur définissant le seuil utilisé en évaluation des risques environnementaux des substances chimiques.
 Programme National d’Environnement Côtier, programme scientifique français
 Physique des nanostructures et émission de Champ, équipe de recherche du Laboratoire de Physique de la Matière Condensée et Nanostructures travaillant sur les domaines de l'émission de champ, la nanomécatronique, le graphène ou la synthèse de nanotubes de carbone.